Mesa ist der Name von
 Ana Mesa Villa (gestorben 2023), spanische Handballspielerin

Mesa steht für:

 Namensvariante für Mescha (siehe Mescha-Stele = Mesa-Inschrift)
 Tafelberg als Landschaftsform
 ein spanischer Familienname, siehe Meza
 Mesa (Band), portugiesische Popband
 Mesa, Dorf in Niger, siehe Messa (Niger)
 Mesa (Halbleitertechnik), eine tafelbergförmige Struktur auf der Oberfläche von Halbleitersubstraten
 Mesa (Programmiersprache), eine Programmiersprache
 Mesa 3D, eine freie OpenGL- und Vulkan-Implementierung
 Mesa Engineering, US-amerikanischer Hersteller von Gitarrenverstärkern, siehe Mesa/Boogie
 Mesa Petroleum, US-amerikanisches Mineralölunternehmen, siehe Pioneer Natural Resources
 Mesa Range, Gebirge im Viktorialand, Antarktika

Mesa ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mesa (Arizona), im Maricopa County
 Mesa (Arkansas), im Prairie County
 Mesa (Colorado), im Mesa County
 Mesa (Idaho), im Adams County
 Mesa (Mississippi), im Walthall County
 Mesa (New Mexico), im Chaves County
 Mesa (Washington), im Franklin County
 Mesa Camp, im Mono County, Kalifornien
 Mesa Vista, im Alpine County, Kalifornien

MESA steht als Abkürzung für:
 Manufacturing Enterprise Solutions Association, US-amerikanischer Industrieverband
 Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié, Marschveranstaltung in den Ardennen, siehe MESA Ardennenmarsch
 Mikrochirurgische Epididymale Spermienaspiration, invasive Methode der Spermiengewinnung in der Reproduktionsmedizin

Siehe auch:

 La Mesa
 Mesa Verde

Abkürzung